Io vorrei – album di Sandro Giacobbe del 1990
 Io vorrei – singolo di Sandro Giacobbe del 1990
 Io vorrei – singolo dei Power Francers del 2013